Poraj (clan), een Poolse heraldische clan
 Poraj (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Myszkowski
 Poraj (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Myszkowski in de gemeente Poraj
 Poraj (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Gostyński
 Poraj (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Piotrkowski
 Poraj (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Hrubieszowski
 Poraj (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Lęborski
 Poraj (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Krośnieński
 Poraj (Świętokrzyskie), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Konecki